Calife Ibrahim peut désigner :
 Ibrahim , sultan et calife de l'Empire ottoman ;
 Abou Bakr al-Baghdadi, calife autoproclamé de l'organisation État islamique.